Béghin est un nom de famille, devenu aussi un nom d'entreprise.

Patronyme 

 Antoine Béghin (né en 1974), rameur d'aviron français ;
 Ferdinand Béghin (1902-1994), industriel et homme d'affaires français ;
 Henri Béghin (1876-1969), professeur de mécanique, membre de l'Académie des sciences ;
 Jan Béghin (1929-2022), homme politique belge ;
 Jean-Luc Béghin (né en 1939), dessinateur et illustrateur belge ;
 Laurent Béghin (né en 1976), rameur d'aviron français ;
 Pierre Béghin (1951-1992), ingénieur et alpiniste français.

Entreprises 
 Béghin, une entreprise de transformation de betterave sucrière
 Béghin-Say, entreprise et marque de sucre, issue de la fusion de Béghin et de Say